Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2011, що проходив з 18 по 27 грудня 2011 року в місті Мардін (Туреччина).
Переможцями чемпіонату втретє поспіль стали шахістки збірної Китаю.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 18-22, 24-27 грудня 2011 року
 Вихідний день: 23 грудня 2011 року
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 10-00 (UTC+2 — час місцевий);

Учасники 

 відсутні збірні Куби та США (4 та 5 місця шахової олімпіади 2010 року), а також збірна Перу — 1 місце у Панамериканській зоні.

Склади команд-учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Гампі Конеру () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Хоу Іфань () — 71,4 % (5 з 7 очок) 
 Нана Дзагнідзе () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Друга шахівниця:
 Цзюй Веньцзюнь () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Дронаваллі Харіка () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Хоанг Тхі Бао Трам () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Третя шахівниця:

 Чжао Сюе () — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Бела Хотенашвілі () — 61,1 % (5½ з 9 очок) 
 Нгуєн Тхі Май Кун () — 58,3 % (3½ з 6 очок) 
 Четверта шахівниця:
 Тань Чжун'ї () — 77,8 % (7 з 9 очок) 
 Наталя Жукова () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Валентина Гуніна () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Резервна шахівниця:
 Саломе Мелія () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Наталя Погоніна () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Тетяна Василевич () — 64,3 % (4½ з 7 очок)

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Гампі Конеру () — 2656 
 Хоу Іфань () — 2648 
 Нана Дзагнідзе () — 2615

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 3th World Team Chess Championship (women): 2011 

Шахові турніри 2011
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Туреччині
Грудень 2011